

Sigle 
 Haematopoietic stem cell, inglese per cellula staminale ematopoietica, origine di tutte le cellule del sangue
 Hepatic stellate cell (cellula stellata epatica), nome inglese delle Cellule di Ito, periciti presenti nello spazio di Disse, tra i sinusoidi e gli epatociti del fegato
 HSC, squadra olandese
 High Strength Concrete, inglese per calcestruzzo ad alta resistenza
 Hospitalarias del Sagrado Corazón  – Suore ospedaliere del Sacro Cuore di Gesù, istituto religioso femminile di diritto pontificio dedito all'assistenza ai malati, disabili ed anziani
 Hot Sauce Committee Part Two, ottavo e ultimo album in studio dei Beastie Boys
 Houston Ship Channel, canale all'interno del porto di Houston
 HSC, Hight speed crafr

Codici 
 HSC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Shaoguan (Cina)

Altro 
 Honda HSC, concept car del 2003
 Mauser HSc, pistola semiautomatica della Germania nazista durante la seconda guerra mondiale